grad grof Ulrich III. von Graben, avstrijski plemič iz rodbine Von Grabenov, * 15. stoletju, Grad Kornberg, † 15. stoletju, Grad Kornberg.

Življenje 
Rodil se je o grad Kornberg in njegova starša sta bila Otto von Graben in N. von Plankenwarth ali Adelheid Hoffer. Ulrichs sestra Veronika von Graben (* 1404) poročena Philipp Breuner. Njegov drugi sestra Agnes Veronika von Graben (* 1406) poročena Johann von Wolfsthal (* 1402); Njihova hči Adelheid von Graben (* 1428) se je poročila Ruprecht I. von Windischgraetz (* 1416).

Graben je bil landeshauptmann (guverner) z Štajerska in grad grof z grad Gradec.

Več naslov z Ulrich IV. von Graben:
 guverner in grad grof z Maribor
 guverner z Mestna občina Slovenj Gradec

Graben se je poročil z Agnes Närringer. Imel naslednje otroke:
 Elisabeth von Graben († 1489, Kloster Sittich), poročen z Georg IV. von Auersperg

Zunanje povezave 
 Von Graben Forschung

Avstrijski politiki